Aljoschin (auch fälschlich Aleschin) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Andrejewitsch Aljoschin (1909–1987), sowjetischer Schauspieler und Sänger
 Boris Sergejewitsch Aljoschin (* 1955), russischer Ingenieur und Politiker
 Jewgeni Jurjewitsch Aljoschin (* 1979), russischer Schwimmer
 Maxim Nikolajewitsch Aljoschin (* 1979), russischer Turner
 Michail Petrowitsch Aljoschin (* 1987), russischer Rennfahrer
 Nikolai Pawlowitsch Aljoschin (* 1941), russischer Ingenieur
 Samuil Iossifowitsch Aljoschin (1913–2008), russischer Dramatiker
 Sergei Semjonowitsch Aljoschin (1886–1963), russisch-sowjetischer Bildhauer
 Stanislaw Wladimirowitsch Aljoschin (* 1941), sowjetisch-russischer Mathematiker, Informatiker und Hochschullehrer